Владимир Николаевич Леонтьев:
 Леонтьев, Владимир Николаевич (1830—1877) — генерал-майор Русской императорской армии.
 Леонтьев, Владимир Николаевич (ум. в 1870-х) — российский публицист; редактор «Современного слова» и «Искры».